Rajadesa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rajadesa, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Rajadesa, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar